Szwajcaria:
 Glion – miejscowość w gminie Montreux, w kantonie Vaud, w okręgu Riviera-Pays-d’Enhaut
 Glion – retoromańska nazwa gminy Ilanz/Glion

Inne:
 Glion – tunel

Zobacz też:
 Ilanz/Glion